Guerra de Successió Austríaca (1740 - 1748), conflicte bèl·lic desfermat per les rivalitats sobre els drets hereditaris de la Casa d'Àustria a la mort de Carles VI, emperador Romanogermànic
 Guerra de Successió Espanyola (1701 -1713 /1715), conflicte bèl·lic internacional afectà el conjunt d'Europa, i part de les colònies europees a Amèrica
 Guerra de Successió bavaresa o Guerra de Successió de Baviera (1778-1779), conflicte entre Àustria i Prússia, a causa de les oposades pretensions pel que fa a diverses parts del regne de Baviera després de la mort sense fills de Maximilià Josep, elector de Baviera 
 Guerra de Successió Bretona (1341 -1364), conflicte bèl·lic a Bretanya inscrit dins de la Guerra dels Cent Anys en la que, a la mort sense fills mascles de Joan III de Bretanya es va decidir la successió del Ducat de Bretanya
 Guerra de successió de Màntua o guerra de successió de Montferrat, conflicte armat sorgit el 1628 amb la mort sense hereus directes de Vicenç II Gonzaga, duc de Màntua i Montferrat 
 Guerra de Successió del Palatinat o Guerra de Successió Anglesa, guerra lliurada a Europa i Amèrica del 1688 al 1697, entre el Regne de França i la Lliga d'Augsburg 
 Guerra de Successió de Polònia (1733 - 1738), guerra d'abast europeu per a determinar la successió d'August II com a rei de la Confederació de Polònia i Lituània 
 Guerra de Successió Portuguesa, conflicte bèl·lic que va tenir lloc entre el 1580 i el 1583 per la pugna del tron portuguès entre el rei castellà, Felip II, António de Portugal i Caterina de Bragança 
 Guerra de successió castellana, diversos significats
 Guerra de Successió Muradita o Revolucions de Tunis, guerres de successió a Tunis en els segles XVII i XVIII